Diário Popular pode referir-se a:

 Diário Popular - jornal da cidade de São Paulo, fundado em 1884 e extinto em 2018, chamado a partir de 2001 de Diário de S.Paulo.
 Diário Popular - jornal da cidade de Pelotas, cuja publicação teve início em 1890.
 Diário Popular - em Portugal, um jornal de grande tiragem publicado entre 1943 e 1991.
 Diário Popular - jornal da cidade de Curitiba, fundado em 1963 e extinto em 2010.

Desambiguação